Adalberó de Laon, bisbe de Laon (?-1030/1031)
 Adalberó I de Metz, (? - 962), bisbe de Metz i abat de Sint-Truiden a partir de 944
 Adalberó II de Metz o Adalberó I de Verdun, (958-1005), bisbe de Verdun i després de Metz i sant
 Adalberó III de Metz dit «el Pacífic», bisbe de Metz de 1047 a 1072
 Adalberó IV de Metz, bisbe de Metz de 1104 a 1115
 Adalberó de Reims (~925 – Reims, 989), arquebisbe de Reims del 969 al 989 
 Adalberó de Trèveris (?-1015), arquebisbe de Trèveris
 Adalberó II de Verdun, (~964 -984), bisbe de Verdun (984 -988)
 Adalberó de Würzburg (vers 1010-1090), bisbe de Würzburg